Borac steht für:
 Laraki Borac, Automodell des Herstellers Laraki Automobiles
 Luiza Borac, rumänische Pianistin